

Personnalités 

 Augustin Gretillat (1837-1894), pasteur et théologien protestant arminien suisse ;
 Jacques Grétillat (1885-1950), acteur français ;
  (né en 1973), joueur néerlandais de billard français.